Johannes Salmonsson (né le  à Uppsala en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il a été repêché en ,  au total par les Penguins de Pittsburgh au repêchage d'entrée de 2004. Il évolue au poste de ailier gauche.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004||Djurgårdens IF || Elitserien ||25 ||0 ||3 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2004-2005||Djurgårdens IF  ||Elitserien||30 ||2 ||2 ||4 ||6 ||9 ||0 ||0 ||0 || 0
|-
| 2005-2006|| Chiefs de Spokane || LHOu ||54 ||12 ||15 ||27 ||30 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2006-2007|| Brynäs IF || Elitserien ||45 ||8 ||3 ||11 ||28 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2007-2008|| Brynäs IF || Elitserien||9 ||0 ||1 ||1 ||2 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| Rögle BK ||Allsvenskan||24 ||10 ||4 ||14 ||26 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Rögle BK|| Elitserien ||35 ||5 ||4 ||9 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| rowspan=2|2009-2010|| HC Davos|| LNA || 23|| 5|| 6|| 11|| 4||1 ||0 || 0|| 0||0
|-
| HC Bienne|| LNA ||6 ||2 ||3 ||5 ||0 || || || || ||
|-
|2010-2011 || AIK IF || Elitserien || 52|| 9|| 11|| 20|| 28|| 6|| 1|| 3|| 4|| 6
|-
|2011-2012 || AIK IF || Elitserien || 41|| 5|| 13|| 18|| 16|| 11|| 3|| 7|| 10|| 0
|-
| 2012-2013|| Linköpings HC || Elitserien || 53|| 10|| 11|| 21|| 16|| 10|| 2|| 4|| 6|| 6
|-
|2013-2014|| Linköpings HC || SHL || 54|| 7|| 13|| 20|| 34|| 14|| 3|| 4|| 7|| 10
|-
| 2014-2015|| Linköpings HC || SHL ||46 ||5 ||4 ||9 || 28|| 11|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2015-2016|| Kölner Haie || DEL ||45 ||8 ||11 ||19 || 12|| 14|| 2|| 8|| 10|| 2
|-
| 2016-2017|| Kölner Haie || DEL ||45 ||5 ||8 ||13 || 14|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2017-2018|| Iserlohn Roosters || DEL ||52 ||5 ||7 ||12 || 10|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2018-2019|| Timrå IK || SHL ||33 ||4 ||15 ||19 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2019-2020|| IK Oskarshamn || SHL ||50 ||13 ||11 ||24 ||26 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2020-2021|| IK Oskarshamn || SHL ||27 ||4 ||7 ||11 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2021-2022|| IK Oskarshamn || SHL ||  ||

Notes et références 

Naissance en février 1986
Joueur suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du Brynäs IF
Joueur du Rögle BK
Joueur du HC Davos
Joueur du HC Bienne
Joueur de l'AIK IF
Joueur des Kölner Haie
Joueur des Iserlohn Roosters
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Linköpings HC
Joueur du Timrå IK
Naissance à Uppsala